LG UX — це спеціальна оболонка на Android, яка використовувалася LG Electronics на своїх смартфонах. Його початкова назва була Optimus UI, яка була змінена з виходом LG G4.

Пристрої під керуванням LG UX

Телефони високого класу 
 LG Wing

Серія G 
 LG G4
 LG G4 Beat
 LG G4 Stylus
 LG G Vista 2
 LG G5
 LG G5 SE
 LG G6
 LG G6+
 LG G7 ThinQ
 LG G8 ThinQ
 LG G8S ThinQ
 LG G8X ThinQ
 LG Velvet

Серія V 
 LG V10
 LG V20
 LG V30
 LG V30+
 LG V30 Signature Edition
 LG V35 ThinQ
 LG V40 ThinQ
 LG V45 ThinQ
 LG V50 ThinQ 5G
 LG V60 ThinQ

Телефони середнього та низького класу

Серія K 
 LG K92
 LG K62
 LG K61
 LG K52
 LG K51
 LG K42
 LG K41
 LG K31
 LG K22
 LG K10
 LG K8
 LG K7
 LG K5
 LG K4
 LG K3
 LG K20 Plus
 LG K10 (2017)
 LG K8 (2017)
 LG K4 (2017)
 LG K3 (2017)

Серія Q 
 LG Q6
 LG Q7
 LG Q8 2017
 LG Q8 2018

Серія X 
 LG X Screen
 LG X Cam
 LG X Charge
 LG X Style
 LG X Power
 LG X Power 2
 LG X Mach
 LG X Max
 LG X5
 LG X Skin
 LG X Venture

Серія Stylus (Stylo) 
 LG G Stylo
 LG Stylus 2
 LG Stylus 2 Plus
 LG Stylus 3
 LG Stylus 3 Plus
 LG Stylus 4
 LG Q Stylo
 LG Stylo 5

Інші серії 
 LG Magna
 LG Bello 2
 LG Zero
 LG Ray

Планшети 
 LG G Pad X
 LG G Pad III 8.0
 LG G Pad III 10.1
 LG G Pad IV 8.0
 LG G Pad 5 10.1

LG Electronics
Програмне забезпечення для Android